Aldo Rossi – włoski architekt modernistyczny
 Andrea Rossi – włoski piłkarz, występujący w zespole Juventus Turyn
 Ernest Lawrence Rossi – amerykański psychoterapeuta, psycholog
 Ernesto Rossi – włoski aktor
 Francis Rossi – wokalista angielskiego zespołu rockowego Status Quo
 Giovanni Francesco Rossi – włoski rzeźbiarz
 Giuseppe Rossi – włoski piłkarz, występujący w zespole Villarreal C.F.
 Jacques Rossi – francuski pisarz
 Opilio Rossi – duchowny włoski, kardynał
 Paolo Rossi – włoski piłkarz, król strzelców MŚ 1982
 Tino Rossi – francuski piosenkarz pochodzenia włoskiego
 Valentino Rossi – włoski motocyklista
 Vasco Rossi – włoski piosenkarz
 Rossi – brazylijska firma produkująca broń (głównie rewolwery)